B 105 bezeichnet:

 die Bundesstraße 105 in Deutschland
 die Mallnitzer Straße (B 105) in Österreich

Abkürzung